Grand Prix IMŚ na długim torze 2008

Wyniki 
4 turnieje finałowe
 25 maja 2008 r. (niedziela),  Mariańskie Łaźnie
 29 czerwca 2008 r. (niedziela),  Saint-Macaire
 7 września 2008 r. (niedziela),  Morizes
 13 września 2008 r. (sobota),  Vechta

Uwaga!: Niemiec Sirg Schützbach z licencją szwajcarską

2008
2008 w long tracku
2008 w Czechach
2008 we Francji
2008 w Niemczech